Сен-Назер-1 () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Сен-Назер.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года путем объединения упраздненных кантонов Сен-Назер-Уэст и Сен-Назер-Центр.

Состав кантона с 22 марта2015 года 
В состав кантона входят западные и центральные кварталы города Сен-Назер.

Политика 
С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют вице-мэр города Сен-Назер Лидия Маэ (Lydie Mahé) (Социалистическая партия) и предприниматель Бертран Шубрак (Bertrand Choubrac) (Разные левые).

Ссылки